Змагання зі спринту в біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2010 пройшли 14 лютого у Олімпійському парку Вістлера в Вістлері, Британська Колумбія. 

У змаганнях узяли участь 88 спортсменів із 32 країн світу.

Гонка 
На результати гонки сильно вплинули погодні умови. Через сніг, що розпочався незабаром після початку змагань, а потім перейшов у дощ, пізні стартові номери втратили швидкість, і коло претендентів на медалі звузилося до перших десяти-двадцяти спортсменів. Найкраще серед них впорався молодий французький біатлоніст Венсан Же. Яков Фак підтвердив, що вміє готуватися до важливих стартів, здобувши бронзову медаль. Найкращий із українських біатлоністів, Андрій Дериземля двічі схибив і зміг стати лише п'ятим.

Призери

Змагання

Посилання 
 Результати на офіційному сайті

Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2010